Clè 2: Yellow Wood — первый специальный альбом и пятый мини-альбом южнокорейского бойбенда Stray Kids. Был выпущен в цифровом и физическом виде 19 июня 2019 года лейблом JYP Entertainment при поддержке Iriver. Альбом состоит из трех новых песен, включая сингл «Side Effects (부작용)», наряду со всеми четырьмя песнями «Mixtape», доступными ранее только на физических CD-релизах их предыдущих четырех альбомов. Это последний релиз с участием Уджина.

Трек-лист

Чарты

Примечания

Источники 

Альбомы Stray Kids
Мини-альбомы 2019 года
Альбомы iriver
Альбомы JYP Entertainment
Мини-альбомы на корейском языке
Мини-альбомы IRIVER